Annona (geslacht), een geslacht van planten
 Annona (Texas), een plaats in Texas
 de graanverdeling in het oude Rome, zie praefectus annonae